Die Madainitennis Open 2019 waren ein Tennisturnier für Damen in St. Pölten. Das Sandplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2019 und fand vom 10. September bis 15. September 2019 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 8. und 9. September 2019 statt. Von den an der Qualifikation teilnehmenden 38 Spielerinnen haben sich folgende 6 Spielerinnen für den Hauptbewerb qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s World Tennis Tour 2019
Tennisturnier in St. Pölten